

Patronymes 
Chirokov (masculin ; ) ou Chirokova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Roman Chirokov (1981-), footballeur russe.
 Sergueï Chirokov (1986-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe